Тити́к Пу́спа (; , Танджунг, Южный Калимантан) — индонезийская певица, композитор-песенник и актриса. Известная исполнительница популярных песен. Псевдоним. Настоящее имя Сударвати Пуспо ().

Краткая биография 
После того, как в 1954 году победила в конкурсе индонезийского радио в Семаранге, была приглашена певицей в Джакартский студийный оркестр, в котором работала до 1962 года. Записала 13 альбомов и дисков (первая пластинка с песней «Незатухающая свеча» записана в 1955 году), снялась в восьми фильмах. Неоднократно выступала в президентском дворце. Псевдоним ей был предложен президентом Индонезии Сукарно. В 1960 году пела для Никиты Хрущёва, посетившего Индонезию с официальным визитом, песню «Подмосковные вечера», которую выучила на русском языке. Известна как автор более 400 песен (первая «История жизни» написана в 1963 году). Снялась также в 17 рекламных роликах и в нескольких опереттах на центральном телевидении (1990-е годы). В 2007 году в связи со своим 70-летним юбилеем подготовила гала-концерт «Неувядающие произведения легенды: 70 лет Титик Пуспа», в котором участвовали звёзды индонезийской эстрады и который почтил своим присутствием президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно. Две её песни «Бинг» (1973) и «Ночная бабочка» (1977) вошли в 2009 году в список индонезийской версии американского журнала Rolling Stone как лучшие индонезийские песни всех времён.

Награды и премии 
 Победитель конкурса индонезийского радио в Семаранге (1954)
 Бронзовый лауреат Всемирного фестиваля песни в Лос-Анджелесе (1984)
 Лауреат высшей музыкальной премии Индонезии BASF Award «За длительное служение музыке» (1994)

Семья 
Отец Тугено Пусповиджойо, мать Сити Мариам. Первый муж Зайнал Арди (Zainal Ardhy) (1957), диктор радио. Второй муж джазовый пианист Мус Муалим (Mus Mualim) (1935—1991). Двое детей от первого брака и двое — от второго.

Наиболее известные альбомы 
 История жизни (1963)
 Мама (1964)
 Бинг (1973)
 Ночная бабочка (1977)
 Ну и что (1982)
 Ура любви (1983)
 Вирус любви (1997)

Фильмография 
 Мина — деревенская девушка (1965)
 За сияющим светом (1976)
 Инем — сексапильная служанка (1976)
 Карминем (1977)
 Роджали и Джухела (1980)
 Девушка (1980)
 Ковбой в фиолетовом шёлке (1982)
 Ну и что (1983)

Библиография 
 Alberthiene Endah. Titiek Puspa: A Legendary Diva. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Примечания 

Актрисы Индонезии
Композиторы Индонезии